Le Fraysse ist der Name einer Gemeinde im Département Tarn in der Region Okzitanien

Fraysse ist Nachname folgender Personen:

 Emile Fraysse (* ca. 1887; † nach 1940), französisch-US-amerikanischer Radsportler und Radsportfunktionär
 Eugène Fraysse (* 1879), französischer Fußballspieler
 Jacqueline Fraysse (* 1947), französische Kardiologin
 Jean-Louis Fraysse (1946–2011), französischer Schriftsteller, siehe Michel Grimaud
 Marc Fraysse (* 1949), französischer Politiker
 Sébastien Fraysse (* 1986), französischer Schwimmer